Hänchen steht für:

 Hänchen (Kolkwitz), Ortsteil der Gemeinde Kolkwitz in Brandenburg
 eine ehemalige Landgemeinde im schlesischen Landkreis Goldberg
 den früheren Namen des heutigen Ortsteils Schönfeld in Lübbenau/Spreewald, Brandenburg

Haenchen bzw. Hänchen ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Hänchen, deutscher Politiker (SPD)
 Ernst Haenchen (1894–1975), deutscher Theologe
 Fritz Haenchen (1907–1986), deutscher Gartenbauinspektor
 Hartmut Haenchen (* 1943), deutscher Dirigent
 Hermann Hänchen (1898–??), deutscher Diskuswerfer
 Hilda Hänchen (1919–2013), deutsche Physikerin
 Karl Ludwig Haenchen (1911–2003), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Goos-Hänchen-Effekt
 Hähnchen
 Hänichen